Билећа се може односити на:

 Билећа, насеље и сједиште истоимене општине у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Општина Билећа, општина у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Билећа (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Црна Гора
 Билећа (племе), племе Црне Горе у Старој Херцеговини